Czesław Borczyk (1910–2004), harcerz
 Kazimierz Borczyk (1926–), działacz komunistyczny, wojewoda
 Stanisław Borczyk (1907–1997), działacz państwowy na emigracji.
 Waldemar Borczyk (1960–), polityk, samorządowiec, przedsiębiorca, poseł na Sejm